John Wheeler ist der Name folgender Personen:

* John Wheeler (Politiker, 1823) (1823–1906), US-amerikanischer Politiker
 John Wheeler (Politiker, 1940) (* 1940), britischer Politiker
 John Wheeler-Bennett (1902–1975), britischer Historiker und Politikberater
 John Archibald Wheeler (1911–2008), US-amerikanischer Physiker
 John Oliver Wheeler (1914–2015), kanadischer Geologe
 John P. Wheeler (1944–2010), US-amerikanischer Soldat und Militärberater

Siehe auch:
 Johnny Wheeler (1928–2019), englischer Fußballspieler